Crucible est un mot anglais significant creuset. Il est notamment porté par :

Crucible 
Crucible peut désigner  :
Crucible, deuxième album studio du groupe de heavy metal américain Halford ;
Crucible, groupe américain de rock néo-progressif ;
 Crucible, une census-designated place en Pennsylvanie, aux États-Unis ;
Crucible, jeu vidéo sorti en 2020.

The Crucible

Musique 

 The Crucible, un album du projet Moonchild.

Salle de spectacle 

 Le Crucible Theatre, à Sheffield

Littérature 

 The Crucible, titre original de la pièce Les Sorcières de Salem d'Arthur Miller ;
 The Crucible, opéra adapté de la pièce d'Arthur Miller ;
 The Crucible, une trilogie de roman de fantasy historique de l'auteur australienne Sara Douglass.

Audiovisuel 

The Crucible est le titre original de plusieurs œuvres de l'audiovisuel faisant référence au même thème :
 The Crucible de Hugh Ford sorti en 1914
 The Crucible de William Desmond Taylor sorti en 1914
 The Crucible d'Alex Segal diffusé en 1967
 The Crucible de Don Taylor diffusé en 1980
 The Crucible, titre anglophone du film franco-allemand Les Sorcières de Salem, sorti en 1957, adapté de la pièce d'Arthur Miller ;
 The Crucible, titre original de La Chasse aux sorcières, film américain de Nicholas Hytner sorti en 1996, adapté de la pièce d'Arthur Miller ;
 The Crucible, titre anglophone du film sud-coréen Silenced.

Homonymie